Nositelé jména Štěpán V.:

Štěpán V. (papež), v letech 885 až 891 papežem
Štěpán V. Uherský, uherský a chorvatský král v letech 1262 až 1272

Rozcestníky - panovník